Klink – gmina w Niemczech

 Osoby o nazwisku Klink
 Gertrud Scholtz-Klink (1902-1999), działaczka w III Rzeszy
 Józef Klink (1888-1958), major Wojska Polskiego, działacz społeczny
 Stanisław Klink (1884-1968), tkacz, działacz socjalistyczny i komunistyczny